El Torneig de Viena 2019, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2019, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 d'octubre del 2019 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista local Dominic Thiem va guanyar el cinquè títol de la temporada i enguany va guanyar els dos títols disputats al seu país.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019